Mistrzostwa Afryki w zapasach w 2009 roku rozegrano w dniu 15 maja w Casablance w Maroku.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 Dane na Foeldeak.com

Mistrzostwa Afryki w zapasach
2009 w zapasach
2009 w Maroku
Sport w Casablance
Zapasy w Maroku